Spindler peut désigner :
 Charles Spindler, peintre et marquettiste alsacien ;
Erica Spindler, écrivaine américaine ;
 Konrad Spindler, archéologue ;
 Louis-Pierre Spindler, peintre français ;
Michael Spindler, ancien PDG d'Apple.

Homonymie de patronyme